{{Ficha de noble
|nombre = Ladislao I de Nápoles
|título = Rey de Nápoles
|imagen = Ladislas of Naples (head).jpg
|epígrafe = Ladislao I de Nápoles
|título0 =  Rey de Nápoles
|reinado0 = 1386-1390 y 1399-1414
|predecesor0 = Carlos III 
|sucesor0 = Juana II
|título1 =  anti-Rey de Hungríacontra Segismundo 
|reinado1 = 1403-1414 
|predecesor1 = Segismundo 
|sucesor1 = Segismundo 
| título = Rey de Nápoles
| período = 1386-1414
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento =   
|lugar de nacimiento = 
|fecha de defunción = 6 de agosto de 1414
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = Iglesia de San Giovanni a Carbonara, Nápoles
|consorte = Constancia de Clermont María de Lusignan María de Enghien
|descendencia = 
|dinastía = Casa de Anjou
|padre = Carlos III de Nápoles
|madre = Margarita de Durazzo
}}

Ladislao I de Anjou-Durazzo llamado el Liberal (Nápoles, 11 de julio de 1376 - Nápoles, 6 de agosto de 1414). Rey de Nápoles (1386-1390 y 1399-1414), antirrey de Hungría (1403-1414). Hijo de Carlos III de Nápoles (también Carlos II de Hungría) y de Margarita de Durazzo.

 Biografía 

 El origen del nombre Ladislao y su trasfondo familiar Ladislao''' nació en 1376 como hijo del rey Carlos III de Nápoles y su esposa Margarita de Durazzo (quien era también su prima, ambos pertenecientes a la Casa de Anjou). Ladislao recibió un nombre muy poco común en la familia Anjou de origen francés, sin embargo, ya que esta misma había heredado el trono húngaro a comienzos del  y se ligó estrechamente a la cultura húngara y en particular al culto del rey San Ladislao I de Hungría del , este nombre se volvió popular, representando prestigio el hecho de ser asociado nominalmente con el reino húngaro y con el santo rey caballero. Esta misma situación ocurrió casi medio siglo después cuando la reina consorte Isabel de Luxemburgo le dio el mismo nombre a su hijo, heredero del trono de Hungría, Ladislao el Póstumo.

En 1383 murió sin herederos varones el rey Luis I de Hungría perteneciente a la Casa de Anjou. Como última voluntad hizo jurar a los nobles húngaros que respetarían la unión de su hija la princesa María y del joven Segismundo de Luxemburgo que vivió un par de años en su corte. La disposición estipulaba que ambos debían gobernar juntos, pero ni la nobleza húngara, ni la reina consorte viuda Isabel Kotromanić, madre de la princesa María cumplieron con esto.

Pronto dentro de la nobleza húngara surgieron diferentes partidos, uno que apoyaba a la reina viuda y a su hija, otro que apoyaba a Segismundo y un tercero que decidió buscar al rey Carlos III de Nápoles, el último miembro varón vivo de la Casa de Anjou, y así, el único pariente del fallecido rey Luis I digno de ocupar el trono de Hungría. De esta manera el rey abandonó las tierras itálicas y se desplazó a Hungría para ser coronado en 1385 como Carlos II, dejando en Nápoles a su esposa Margarita de Durazzo y a su pequeño hijo Ladislao de Nápoles de tan solo 9 años de edad. Segismundo se vio forzado a escapar del reino e hizo renunciar a su esposa la princesa María, quedando la corona en manos de Carlos II que fue coronado el 31 de diciembre.

Ladislao Rey de Nápoles y antirrey de Hungría 
Sin embargo la inestabilidad interna en Hungría empeoró cada vez más, hasta que eventualmente Carlos II fue víctima de un atentado y murió el 24 de febrero de 1386 en la ciudad de Visegrado por hombres de la reina viuda Isabel, lo que hizo estallar revueltas por todo el reino. De inmediato Margarita de Durazzo movilizó sus influencias e hizo coronar a su hijo Ladislao como rey de Nápoles, mientras que el partido húngaro que apoyaba a los Anjou de Nápoles declaró al pequeño como rey de Hungría y exigió su coronación (Juan Horváti, el gobernador de la región de Macsó declaró en febrero de 1386 al pequeño Ladislao como único heredero legítimo al trono húngaro). Las revueltas producto de este partido concluyeron con la captura de la reina viuda y su hija que intentaban escapar. Ambas fueron encerradas en una torre y en 1387 la reina viuda Isabel fue estrangulada por uno de los hombres que la custodiaba.

Obteniendo poder, Segismundo consiguió asociarse con la figura de la princesa María de Anjou, su esposa, y ser coronado rey de Hungría el 31 de marzo de 1387. Pero sin darse por vencido a reclamar sus derechos reales, Ladislao a la edad de 14 años fue reconocido como rey de Nápoles en mayo de 1390 por el papa residente en Roma Bonifacio IX (puesto que el anti-papa Clemente VII en Aviñón apoyaba al rey de Francia y a su propio pretendiente al reino de Nápoles), y en 1391 se declaró pretendiente al trono húngaro, nombrando a Juan Horváti (antiguo aliado de su padre) como regente. Como hecho poco común y nada aceptado en su época, Ladislao de Nápoles pidió en 1391 la mano de la hija del sultán turco Beyazid I, sin embargo este intento de unir una dinastía cristiana con una musulmana no se llegó a consumar.

Después de la derrota sufrida por las fuerzas húngaras y francesas en la Batalla de Nicópolis de 1396, Segismundo nuevamente perdió gran popularidad entre la nobleza. Así, a finales de 1402 el grupo de nobles húngaros que apoyaban a Ladislao, a pesar de que Segismundo reinaba en Hungría, los influyentes aristócratas Juan de Kanizsa y Detre Bebek, juraron lealtad junto a sus seguidores al rey nápolitano Anjou en la ciudad de Gran Varadino, al lado de la tumba del rey San Ladislao I de Hungría. Tras esto, Ladislao de Anjou avanzó hacia la sede real húngara por los territorios de Dalmacia, siendo reconocido y reverenciado por las ciudades a su paso. El 5 de agosto de 1403 el arzobispo de Esztergom Juan de Kanizsa lo coronó en la ciudad de Zadar con una corona provisional. Pero precisamente como la ceremonia no se realizó con la Santa Corona Húngara, y no fue en la ciudad de Székesfehérvár, fue considerada ilegítima.

Pronto Segismundo consigue reunir fuerzas, y Ladislao huyó rápidamente de Zadar a los territorios itálicos, sin renunciar al título de rey de Hungría (el cual los historiadores no han reconocido posteriormente). Según la crónica del  de Antonio Bonfini, Ladislao se comunicó con Segismundo pidiendo sus excusas por haber tomado el poder, y temiendo represalias rogó al rey húngaro que castigase a los nobles que lo habían invitado a ocupar el trono.

Ladislao casó en 1406 con María de Enghien, pero de este matrimonio no tuvo hijos, por lo cual murió sin descendencia dejando el reino napolitano a su hermana Juana, y quedando finalmente Hungría bajo el control absoluto de Segismundo.

Matrimonios y descendencia 
A lo largo de su vida, Ladislao tuvo tres esposas. El 21 de septiembre de 1389, a la edad de 13 años, en el castillo de Gaeta, se casó con Costanza Chiaramonte (o Clermont) (hija del Conde de Modica y Vicario del Reino de Sicilia Manfredi III Chiaramonte), repudiado apenas tres años después.

En febrero de 1403, en Nápoles, se casó con María de Lusignan, princesa de Chipre y Jerusalén, hija de James I de Chipre. Este también fue un matrimonio corto, ya que la esposa murió un año después de la boda.

La historia del tercer matrimonio de Ladislao es más romántica. En 1406 el rey estaba lidiando con una serie de conflictos armados para someter el Principado de Taranto y el Condado de Lecce, del cual era propietario María de Enghien, viuda de Raimondo Orsini del Balzo. Los intentos de esclavizar por la fuerza a la princesa resultaron en vano, ya que las milicias del rey no consiguieron asaltar su castillo. Ladislao decidió entonces cambiar de táctica: inició cuidadosas negociaciones a través de las cuales logró convencer a María de que se casara con él, poniendo así fin al enfrentamiento.  La boda se celebró en Taranto el 23 de abril de 1407. De esta manera, Ladislao asumió personalmente el título de Príncipe de Taranto, quitándolo al heredero legítimo Giovanni Antonio Orsini del Balzo, hijo de María y Raimondo.

A pesar de los tres matrimonios, Ladislao no tuvo hijos legítimos. Sus descendientes fueron Rinaldo de Angiò-Durazzo, príncipe de Capua (solo por honor, sin recibir anualidades), y María, quien murió a una edad temprana.  Rinaldo se casó con Lisola Castaldo, con quien tuvo un hijo, Francesco, y varias hijas, entre ellas Camilla, quien se casó con Pietro di Sangro. Murió en Foggia y fue enterrado allí.  Solo sabemos de Francesco que se casó y tuvo un hijo llamado Rinaldo en honor a su antepasado, con quien se casó en 1493 Camilla Tomacelli y también fue enterrado en Foggia.

Sucesión

Referencias

Bibliografía 
 Gyula: Magyarország vegyes házi királyai, Szukits Könyvkiadó. Budapest: Hungría. 2003

Príncipes de Tarento
Reyes de Nápoles del siglo XIV
Dinastía Anjou-Durazzo
Condes de Lecce
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles
Reyes de Nápoles del siglo XV